Vladimirs Mamonovs (né le  à Riga en (République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur de hockey sur glace professionnel letton. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club 
Il a évolué dans le Championnat de Lettonie de hockey sur glace avec le Liepājas Metalurgs, le HK Riga 2000 et du Prizma '83 Riga. En 2006, il a évolué pendant un an au Wölfe Freiburg en Oberliga.

Carrière internationale
Mamonovs était un des réserviste de l'Équipe de Lettonie de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver 2006 à Turin.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997|| Juniors Riga|| Lettonie|| 17|| 2|| 10|| 12|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1997-1998|| || LHEE|| 47|| 15|| 10|| 25|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Liepājas Metalurgs|| LHEE || 28|| 3|| 6|| 9|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Liepājas Metalurgs|| LHEE || 11|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Liepājas Metalurgs || Lettonie|| -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001|| HK Riga 2000 || LHEE || 31|| 11|| 8|| 19|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| HK Riga 2000 || Lettonie || 21|| 17|| 11|| 28|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Wölfe Freiburg|| Oberliga|| 42|| 28|| 23|| 51|| 65||4|| 1|| 1|| 2|| 2
|- 
| 2007-2008|| Liepājas Metalurgs || Lettonie|| 47|| 23|| 20|| 43|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Liepājas Metalurgs|| Ekstraliga|| 42|| 12|| 14|| 26|| 48|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Liepājas Metalurgs|| Ekstraliga || 42|| 9|| 20|| 29|| 32|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Liepājas Metalurgs|| Ekstraliga || 53|| 22|| 19|| 41|| 56|| 3|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2010-2011|| Liepājas Metalurgs|| Lettonie || 10|| 7|| 9|| 16|| 10|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Saryarka Karaganda || Kazakhstan || 24|| 7|| 10|| 17|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 18|| 2|| 5|| 7|| 24|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| SMScredit.lv || Lettonie || 19|| 19|| 19|| 38|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HK Nové Zámky|| MOL Liga || 15|| 11|| 9|| 20|| 32|| 3|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2013-2014 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 34|| 14|| 7|| 21|| 28|| 9|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2014-2015|| HK Mogo || Lettonie || 29|| 18|| 29|| 47|| 14|| 10|| 5|| 7|| 12|| 20
|-
| 2015-2016|| HK Nové Zámky || 1.liga || 21|| 1|| 11|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HK Mogo || Lettonie || 11|| 6|| 8|| 14|| 22|| 8|| 4|| 1|| 5|| 18
|-
| 2016-2017|| HK Mogo || Lettonie || 30|| 7|| 20|| 27|| 22|| 11|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2017-2018|| HK Mogo || Lettonie || 22|| 12|| 8|| 20|| 10|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2018-2019|| HK Mogo || Lettonie || 31|| 17|| 9|| 26|| 34|| 10|| 0|| 4|| 4|| 8
|-
| 2019-2020|| HK Mogo || Lettonie ||29 || 8|| 5|| 13|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| HK Mogo || Lettonie ||28 || 4|| 6|| 10|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022|| HK Mogo || Lettonie  ||  ||

Notes et références 

Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Naissance en avril 1980
Joueur du HK Riga 2000
Joueur du EHC Freiburg
Joueur du Saryarka Karaganda
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006